Lätzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Lätzsch (* 1973), deutsche Hockeyspielerin
 Helene Lätzsch (1899–1941), deutsche Politikerin, siehe Helene Fleischer
 Monika Lätzsch (1930–2001), deutsche Schriftstellerin und Hörspielautorin

Siehe auch:
 Lätsch